

Cinema 
April – cortometraggio del 1916 diretto da Donald MacDonald
Aprel  (o April) – film del 2002 diretto da Konstantin Murzenko

Musica
 April – gruppo musicale sudcoreano
April – album dei VAST del 2007
April – album dei Sun Kil Moon
April – canzone dei Deep Purple dall'album Deep Purple

Onomastica
 April – nome femminile

Persone
 Bobby April – linebacker e allenatore di football americano statunitense
 Franklin April – calciatore namibiano

Pagine correlate
Aprile (disambigua)